Monterey kan syfta på:
 Mercury Monterey – en personbil tillverkad av det amerikanska bilmärket Mercury mellan 1950 och 1974, och även namnet på märkets minivan från 2004 till 2007

Musik 
 Monterey Jazz Festival – en årlig musikfestival som började 1958
 Monterey Pop Festival – en musikfestival som hölls 1967
 Monterey (musikalbum), ett musikalbum av The Milk Carton Kids från 2015

Fartyg 
  – ett lätt hangarfartyg (1943—1956)
  – en robotkryssare (1990—)

Geografi

Australien 

 Monterey (del av en befolkad plats), New South Wales, Rockdale,

USA 

 Monterey, Kentucky, Owen County, 
 Monterey, Louisiana, ort, Concordia Parish, 
 Monterey, Tennessee, ort, Putnam County, 
 Monterey, Virginia, countyhuvudort, Highland County, 
 Monterey, Indiana, ort, Pulaski County, 
 Monterey, Massachusetts, Berkshire County, 
 Monterey, Kalifornien, ort, Monterey County, 
 Monterey Park, Kalifornien – en stad (city) i Los Angeles County, i delstaten Kalifornien
 Monterey Bay – en vik av Stilla havet i Kalifornien

Se även 
 Monterey County
 Monterrey (olika betydelser)